Fisher House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fisher House (Delaware), ID-Nr. 71000234
 Fisher House (Georgia), ID-Nr. 83000206
 Fisher House (Kentucky), ID-Nr. 83002667
 Fisher House (Montana), ID-Nr. 94000884

Siehe auch:
 Fischer House